«Rude» () — дебютный сингл канадской регги-фьюжн-группы Magic! с их первого студийного альбома Don’t Kill the Magic, изданный 10 октября 2013 года.

Информация о песне 
Название «Rude» пошло от ямайской молодёжной субкультуры «руд-боев». Текст песни основан на реальных событиях и отражает пережитую ситуацию в отношениях вокалиста группы . Когда тот встречался с девушкой, в одно время вели себя грубо по отношению друг к другу; песня написана после ссоры пары. Однако через некоторое время концепция песни поменялась, и лирический герой уже обращался к отцу девушки, грубо ответившему на просьбу о благословении на свадьбу; эта ситуация также произошла в жизни Назри. Продюсерами сингла стали Назри и Адам Мессинджер. «Rude» можно отнести к жанру регги-фьюжн; песня написана в умеренном темпе 72 удара в минуту, тональности Си-бемоль минор. Премьера видеоклипа «Rude» состоялась 5 декабря 2013 года; в нём снялась модель Айла Паркер.

Группа выступила с «Rude» на церемонии вручения премии Teen Choice Awards 10 августа 2014 года. На вручении Латинской Грэмми Magic! исполнили спанглиш-версию песни в дуэте с Марком Энтони.

2 августа 2014 свой ремикс «Rude» выпустил Zedd. 6 августа кавер-версию в эфире радио Sirius XM исполнила Коулби Кэлей. Ещё один ремикс выпустили DJ E-Man и DJ Ikon; в его записи приняли участие Трэвис Баркер, Kid Ink и Ty Dolla $ign.

Критика 
Положительную рецензию на песню дал канал 4Music. Некоторые критики отметили отсылку в песне к тематике межрасовых отношений, но также среди недостатков отмечалась банальность мелодии. Журнал Time назвал «Rude» худшей песней 2014 года.

Список композиций 
 Digital download
 «Rude» — 3:44

 CD single
 «Rude» — 3:45
 «Mama Didn’t Raise No Fool» — 4:07

Позиции в чартах 
«Rude» дебютировала в хит-параде Billboard Hot 100 10 мая 2014 года на 97 месте, и возглавила его 26 июля. Magic! стала шестой канадской группой, добравшейся до 1 места в Hot 100, а песня стала девятой в истории регги-композицией, занявшей 1 место. В сентябре сингл получил статус трижды Платинового в США, а количество продаж к концу 2014 года достигло 2,9 миллионов.

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты за всё время

Сертификация 

!scope="col" colspan="3"| Стриминг
|-

Хронология изданий

Примечания 

Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Дебютные синглы
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40